Biustonosz
 Stanik – część stroju ludowego kobiet